Plaats in Indonesië
 Lebak Gede (Citangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Lebak Gede (Coblong), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java